Trachypus är ett släkte av bladmossor. Trachypus ingår i familjen Trachypodaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Trachypus